Turpie ist der Familienname folgender Personen:

 David Turpie (1828–1909), US-amerikanischer Politiker
 Ian Turpie (1943–2012), australischer Schauspieler und Fernsehmoderator

Sonstiges:
 Turpie Rock, Klippenfelsen vor der Nordküste Südgeorgiens, Südatlantik